Le sigle KSR représente :
 Le code AITA de l'aéroport Sandy River aux États-Unis,
 Kim Stanley Robinson.
 le gène Kinase Suppressor of Ras 
 KSR Moto, le constructeur autrichien de motocyclettes appartenant au KSR Group

Notes et références 

Sigle de 3 caractères